Onofrei ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Onofrei (1897–nach 1950), rumänisch-amerikanischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Mihai Onofrei (1896–1980), rumänischer Bildhauer

Siehe auch:
 Onofre
 Onofri
 Onofrio